Schiffskompass steht für:

 Kompass auf einem Schiff
 Kugelkompass, auf einem Schiff übliche Bauform desselben
 Schiffskompass (Sternbild), Sternbild des Südhimmels